Drei Schiffe der United States Navy erhielten, nach Theodore Roosevelt, den Namen USS Theodore Roosevelt:

 USS Theodore Roosevelt (1906), ein Dampfschiff, im Dienst der Navy zwischen 1918 und 1919 als Truppentransporter
 USS Theodore Roosevelt (SSBN-600), ein Atom-U-Boot, im Dienst der Navy zwischen 1961 und 1982
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71), ein Flugzeugträger, im Dienst der Navy seit 1986

Weblinks 

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt als Namensgeber